Villadiego puede hacer referencia a:

Villamartín de Villadiego, localidad del municipio de Humada;
 Villadiego, municipio:
 Arenillas de Villadiego, localidad de dicho municipio;
 Barrios de Villadiego, localidad de dicho municipio;
 Barruelo de Villadiego, localidad de dicho municipio;
 Boada de Villadiego, localidad de dicho municipio;
 Melgosa de Villadiego, localidad de dicho municipio;
 Palazuelos de Villadiego, localidad de dicho municipio;
 Tablada de Villadiego, localidad de dicho municipio;
 Villalbilla de Villadiego, localidad de dicho municipio;

 Villadiego de Cea, localidad del municipio de Villazanzo de Valderaduey.